Краснопо́льский — фамилия.

Известные носители 
 Краснопольский, Александр — советский актёр, эмигрант.
 Краснопольский, Александр Александрович (1853—1920) — русский горный инженер, геолог.
 Краснопольский, Александр Евгеньевич (1932—2010) — советский учёный, электротехник.
 Краснопольский, Алексей Сергеевич (1904—1967) — советский актёр.
 Краснопольский, Валерий Липович (1947—2021) — русский поэт, переводчик.
  (1834—1912) — немецкий портной, торговец и отельер.
 
 Краснопольский, Владислав Иванович (1938—2022) — советский и российский хирург-гинеколог, академик РАН.
  (1842—1908) — австрийский пражский юрист.
 Краснопольский, Дмитрий Иванович (Митрофан; 1869—1919) — епископ Православной Российской Церкви, архиепископ Астраханский и Царёвский.
 Краснопольский, Евгений (род. 1988) — израильский фигурист-парник.
 Краснопольский, Михаил Яковлевич (1818—1902) — русский инженер Министерства путей сообщения Российской империи, создатель висячих цепных мостов в городе Острове.
 Краснопольский, Николай Степанович (1774 — после 1813) — русский переводчик начала XIX века.
 Краснопольский, Оттон (1877—1971) — архитектор, работавший в Минске, Вильнюсе и Гданьске.
 Краснопольский, Романт (Рафаил; 1668—1711) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Холмогорский и Важеский.
 Краснопольский, Юрий Андреевич (род. 1998) — украинский хоккеист.



См. также